Rinderbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Rinderbach (Brehmbach), linker Zufluss des Brehmbachs unterhalb von Königheim an der Gemeindegrenze zu Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rinderbach, alter Name des Erlenbaches, linker Zufluss der Laufach in Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Rinderbach (Lohr), linker Zufluss der Lohr vor Markt Frammersbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rinderbach (Lutz), rechter Zufluss der Lutz im Großen Walsertal, Vorarlberg

 Rinderbach (Ruhr), zwei linke Zuflüsse der Ruhr in Essen-Kettwig, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts: 
 Rinderbach, Nebenname des Oefter Bachs, linker Zufluss der Ruhr bei Schloss Oefte, Essen-Kettwig,  Nordrhein-Westfalen
 Rinderbach (Ruhr) oder Vogelsangbach, in Kettwig vor der Brücke

Orte:
 Rinderbach (Rüegsau), Dorf der Gemeinde Rüegsau, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Rindbach
 Rindelbach
 Rinnerbach